Cácota kan syfta på:

Colombia 

 Cácota (kommun), Norte de Santander, 
 Cácota (ort), Norte de Santander,